|-
| 176301 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176302 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176303 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176304 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176305 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176306 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176307 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176308 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176309 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176310 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176311 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176312 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176313 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176314 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176315 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176316 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176317 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176318 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176319 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176320 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176321 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176322 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176323 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176324 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176325 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176326 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176327 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176328 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176329 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176330 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176331 - ||  || 26 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176332 - ||  || 18 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176333 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176334 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176335 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176336 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176337 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176338 - ||  || 25 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176339 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176340 - ||  || 21 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176341 - ||  || 23 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176342 - ||  || 6 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176343 - ||  || 7 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176344 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176345 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176346 - ||  || 14 octombrie 2001 ||  || , 
|-
| 176347 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176348 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176349 - ||  || 9 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176350 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176351 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176352 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176353 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176354 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176355 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176356 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176357 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176358 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176359 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176360 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176361 - ||  || 15 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 176362 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176363 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176364 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176365 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176366 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176367 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176368 - ||  || 14 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176369 - ||  || 15 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176370 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176371 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176372 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176373 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176374 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176375 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176376 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176377 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176378 - ||  || 8 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176379 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176380 - ||  || 14 octombrie 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 176381 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176382 - ||  || 15 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 176383 - ||  || 16 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176384 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176385 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176386 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176387 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176388 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176389 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176390 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176391 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176392 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176393 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176394 - ||  || 16 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176395 - ||  || 22 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176396 - ||  || 23 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176397 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176398 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176399 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176400 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-